Александр Авдеенко:
 Авдеенко, Александр Александрович (1937–2011) — советский и российский журналист.
 Авдеенко, Александр Остапович (1908–1996) — советский и российский драматург.